Campo do Brito kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campo do Brito (kommun), Sergipe, 
 Campo do Brito (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar